Оку́ловка — топоним в России.

 Окуловка — город в Новгородской области, центр Окуловского района.
 Окуловка — железнодорожная станция.
 Окуловка — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Окуловка — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Окуловка — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Окуловка — река на Сахалине, приток Лютоги.

См. также 
 Акуловка
 Окулово